Horky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Horky (okres Kutná Hora)
 Horky (okres Svitavy)
 Horky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)
 Kostelecké Horky (okres Rychnov nad Kněžnou)